Индустриа́льная — многозначный термин.

См. также